La famille Kekulé von Stradonitz est une famille allemande originaire de Bohême, en actuelle République tchèque.

Origines 

Elle est issue de la famille Kekule ze Stradonič, une vieille famille noble de Bohême originaire de Stradonice, dans le nord-est de Prague ; lors de la guerre de Trente Ans (1618–1648), une branche émigre en Allemagne et s'établit à Darmstadt.

En 1895, la famille est admise dans la noblesse prussienne.

Quelques personnalités 
Par ordre chronologique
 Friedrich Kekulé von Stradonitz (1829–1896), chimiste allemand ;
 Reinhard Kekulé von Stradonitz (1839–1911), archéologue allemand, neveu du précédent ;
 Stephan Kekulé von Stradonitz (1863–1933), juriste, héraldiste et généalogiste allemand, fils de Friedrich ;
  (1930–2009), homme politique allemand ;
  (né en 1958), médecin et biochimiste allemand.

Notes et références

Liens externes 
 Généalogie de Friedrich August Kekulé von Stradonitz sur le site 

Famille noble allemande
Noblesse prussienne
Darmstadt